Plusieurs instituts, situés dans différents pays, portent le nom d'Institut national du cancer :
 l'Institut national du cancer, aux États-Unis ;
 l'Institut national du cancer, en France ;
 l', en Italie.

Institut